Covelas pode ser:
 Covelas - lugar da freguesia de São Miguel do Mato, no concelho de Arouca, Portugal
 Covelas - Aldeia do Concelho de Cinfães onde mora Ricardo Sousa, Portugal
 Covelas - freguesia no concelho da Póvoa de Lanhoso, Portugal
 Covelas - freguesia no concelho da Trofa, Portugal
 Covelas - aldeia no concelho de Viseu, Portugal
 Covelas - aldeia da freguesia de Sambade concelho de Alfândega da Fé, situada na encosta da Serra de Bornes.

Pode também estar procurando por:

 São Tomé de Covelas - freguesia no concelho de Baião, Portugal

Desambiguação